Martin Nowak ist der Name folgender Personen:

* Martin Nowak (Regisseur) (* 1959), deutscher Fernsehregisseur
 Martin Nowak (Organist) (* 1967), deutscher Organist 
 Martin A. Nowak (* 1965), österreichischer Biologe und Hochschullehrer